Lossjatyn (ukrainisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Lossjatyn (Kremenez), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Kremenez
 Lossjatyn (Wassylkiw), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Wassylkiw